Goerge ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Goerge (1890–1947), deutscher katholischer Geistlicher und Theologe
 Thomas Goerge (* 1973), deutscher Künstler, Bühnenbildner und Kostümbildner

Siehe auch:
 Görge